A A1 Team Japão foi a equipe que representou o Japão na A1 Grand Prix. Disputou apenas a temporada 2005/06.

Equipes de automobilismo do Japão
Japão